Surianaceae é uma família de plantas com flor pertencente à ordem Fabales que agrupa 8 espécies validamente descritas repartidas por 5 géneros.

Descrição
As Surianaceae são plantas lenhosas que variam em tamanho de pequenos arbustos a grandes árvores. A família tem uma distribuição natural pouco comum: o género Recchia é nativo do México; a única espécie que integra o género Suriana, S. maritima, é uma planta costeira com distribuição pantropical; e os restantes três géneros são endémicos da Austrália.

Sistemática
A família Surianaceae inclui os seguintes géneros: Cadellia, Guilfoylia, Recchia, Stylobasium e Suriana. O uso das modernas técnicas de filogenética molecular sugere as seguintes relações entre esses géneros:

A posição sistemática da família Surianaceae, com a presente circunscrição taxonómica, conforme determinada pelas técnicas da filogenia molecular, sugere a seguinte árvore evolucionária:

Referências

Ver também
Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Ligações externas

 
Fabales
Famílias de angiospérmicas